Cahors - Moissac